Mossman är en udde i Antarktis. Den ligger i Sydorkneyöarna. Argentina och Storbritannien gör anspråk på området.

Terrängen inåt land är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Havet är nära Mossman åt sydväst. Den högsta punkten i närheten är Mount Ramsay,  meter över havet,  kilometer nordväst om Mossman. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Antarktis
Sydorkneyöarna
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis